Ikonen är ett finskt efternamn.

Personer med efternamnet Ikonen
 Ansa Ikonen
 Glenn Ikonen, svensk rullstolscurlare
 Henri Ikonen
 Jani Ikonen
 Johanna Ikonen
 Juuso Ikonen
 Lauri Ikonen (1888–1966), finländsk tonsättare
 Leander Ikonen
 Pasi Ikonen (född 1980), finländsk orienterare
 Yrjö Ikonen

Se även
Ikon

Finska efternamn